Соревнования в беге на 10 000 метров у женщин на Играх Содружества 2018 года в Голд-Косте прошли 9 апреля 2018 года на стадионе Каррара Стэдиум. В соревнование приняли участие 19 спортсменок.

Призёры

Рекорды 
До начала Игр Содружества 2018 года мировой рекорд и рекорд Игр были следующими:

Результаты

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте Игр Содружества 2018 года

Лёгкая атлетика на Играх Содружества 2018